Metopidiotrichidae är en familj av mångfotingar. Metopidiotrichidae ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Metopidiotrichidae 46 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Metopidiotrichidae